Phaeochroops är ett släkte av skalbaggar. Phaeochroops ingår i familjen Hybosoridae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Skalbaggar
Phaeochroops